La Provence steht für
 La Provence (Schiff), französisches Schiff
 La Provence (Tageszeitung), Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Sallanches im Département Haute-Savoie, Frankreich
 La Provence (du blühendes Land), Lied der griechischen Interpretin Nana Mouskouri

Siehe auch:
 Provence (Begriffsklärung)